Труа́-Вевр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 22 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Труа-Вевр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Труа-Вевр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Труа-Вевр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр